Ха́*Э́ш (Ha*Ash) — американский дуэт из Озеро Чарлз, штат Луизиана. Группа образовалась в 2002 году и на данный момент состоит из Э́шли Грейс и Ха́нна Николь.

В 2002 году музыканты подписывают контракт с Sony Music Latin, в 2003 выпускают студийный альбом На*Ash.

Участники 

 Э́шли Грейс (Ashley Grace Pérez) - вокал, клавишные, фортепиано, бубен, гитара, мелодика (2002 — настоящее время)  Дата рождения: 27 янва́рь 1987 года.
 Ха́нна Николь (Hanna Nicole Pérez) - вокал, клавишные, фортепиано, гитара, Губная гармоника (2002 — настоящее время)  Дата рождения: 25 ию́нь 1985 года.

Туры 

 Ha*Ash Tour (2004-2005) 

 Mundos Opuestos Tour (2005-2006) 
 Habitación Doble Tour (2008-2009) 
 A Tiempo Tour (2011-2013) 
 Primera Fila Hecho Realidad Tour (2015-2017)
 Gira 100 años contigo (2018-2019)

Альбомы

Студийные альбомы

Концертный альбом

Мини-альбомы

Синглы

Официальные синглы

Промосинглы

Синглы при участии Ха́*Э́шл

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Инди-рок-группы США
Инди-поп-группы США
Группы альтернативного рока США